

Archeologia
 Spina – città etrusca decaduta nel IV secolo. I suoi resti sono in provincia di Ferrara.

Botanica
 Spina – protuberanza indurita ed acuminata prodotta da alcune piante con funzioni difensive

Gastronomia
 Spina – parte terminale dell'impianto di spillatura della birra
 Spina – foro sul fondo anteriore della botte, dal quale si spilla il vino

Geografia
 Spina – frazione di Marsciano
 Spina – frazione di Campello sul Clitunno
 Lido di Spina – frazione di Comacchio

Infrastrutture 
Spina Centrale – vasta area urbana della città di Torino, sorta a seguito della realizzazione del passante ferroviario
Spina Reale – opera urbanistica torinese, sviluppata lungo l'asse della ferrovia Torino-Ceres interrata

Persone 
 Alessandro Spina – scrittore siriano naturalizzato italiano
 Angelo Spina – arcivescovo cattolico italiano,
 Giuseppe Maria Spina – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Grazia Maria Spina – pittrice e attrice italiana
 Joanie Spina – ballerina e illusionista statunitense
 Mauro Spina – batterista e produttore discografico italiano
 Rosario Spina – pittore italiano
 Sergio Spina – regista e docente universitario italiano

Personaggi
 Geri Spina – protagonista di una novella del Decameron del Boccaccio

Scienze applicate
 Spina elettrica – connettore elettrico, che può essere inserito in una presa 
 Spina elastica – sistema meccanico di giunzione che permette una rotazione
 Spina – elemento cilindrico per accoppiamento meccanico di precisione
 Spina o "cavicchio" – elemento di giunzione in falegnameria

Zoologia
 Spina – protuberanza ossea o cartilaginea che si trova sul corpo di alcuni vertebrati o invertebrati

Altro 
 Spina – elemento di ippodromo di epoca classica, attorno a cui giravano i carri in gara.
 Spina anale – Giocattolo sessuale

Pagine correlate 
 Spino
 Spini
 Assunta Spina